Radović :
 Amfilohije Radović
 Damir Radović
 Milan Radović
 Miroslav Radović
 Nikola Radović
 Radovan Radović
 Siniša Radović
 Vladan Radovic (1970-), directeur de la photographie italien ;  
 Vladimir Radović

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme serbe